Серо Алто има више значења:

 Серо Алто (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Серо Алто (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Алто (Охинага), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Серо Алто (Мескитал), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Серо Алто (Леон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Алто (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Серо Алто (Телолоапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Серо Алто (Епазојукан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Алто (Минерал дел Чико), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Алто (Тланчинол), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Серо Алто (Болањос), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Алто (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Алто (Ваље де Хуарез), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Серо Алто, Милпа Вијеха (Техупилко), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Серо Алто (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Алто (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Серо Алто (Косолапа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Алто (Кујамекалко Виља де Зарагоза), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Алто (Сан Хосе Тенанго), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Алто (Сан Хуан Козокон), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Алто (Санто Доминго Тепустепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Серо Алто (Сиудад Ваљес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Серо Алто (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Серо Алто (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто, Ел Ревентон (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто (Сан Хуан Еванхелиста), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Серо Алто, Ранчо де ла Соледад (Апозол), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику